De elfde etappe van de Ronde van Frankrijk 2017 werd verreden op woensdag 12 juli 2017 van Eymet naar Pau.

Parcours 
Het was een vlakke rit van 203,5 kilometer van de Dordogne naar de voet van de Pyreneeën. Onderweg was er een beklimming van de vierde categorie. In Aire-sur-l'Adour was een tussensprint.

Verloop 
De eerste aanval van de dag was meteen de goede. Frederik Backaert, Maciej Bodnar en Marco Marcato wisten te ontsnappen. Bodnar hield het het langste vol. Op enkele honderden meters van de aankomst werd hij ingehaald door een aanstormend peloton, waar Marcel Kittel zijn vijfde zege in de Ronde van Frankrijk 2017 behaalde.

Tussensprint

Bergsprints

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Uitvaller 
  Dario Cataldo, Astana Pro Team (opgave)

Externe link 
 De route van de 11e etappe op letour.fr

11
Ronde van Frankrijk 201711
Sport in Pyrénées-Atlantiques
Pau